Delitzsch er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Franz Delitzsch (1813–1890) – tysk evangelisk teolog
 Friedrich Delitzsch (1850–1922) – tysk assyriolog

Efternavne